Haram (együttes)
 Haram (iszlám), azon dolgok csoportja, amelyeket tilos megtenni

Lásd még
 Hárem (egyértelműsítő lap)
 Herem (egyértelműsítő lap)